ZPU steht für:
 russ.: зенитная пулеметная установка, sowjetisches Flugabwehr-Maschinengewehr des Kalibers 14,5 mm
 ZPU-1 (einläufig)
 ZPU-2 (zweiläufig)
 ZPU-4 (vierläufig)

zpu steht für:
 Yalálag-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Siehe auch:
 ZPÜ

Abkürzung